Amarelinho pode ser:
Inezia caudata, também conhecido como Amarelinho-da-Amazônia;
Tecoma stans, também conhecido como Ipê-de-jardim;
Apuleia leiocarpa, também conhecido como Garapa;
Amarelinho, nome dado a uma espécie de árvore (Plathymenia foliolosa);
Complexo do Amarelinho;
GRES Corações Unidos do Amarelinho;
Amarelinho, praga agrícola;
Amarelinho, tipo de transporte em Salvador, no estado da Bahia.

Desambiguação